Ла-Па́мпа () — провинция Аргентины, расположена в центре страны, в Пампасах (Пампе). Одна из самых молодых провинций Аргентинской республики. Соседние провинции (по часовой стрелке, начиная с севера): Сан-Луис, Кордова, Буэнос-Айрес, Рио-Негро, Неукен и Мендоса.

География и климат 

На расположенную в средней части Пампы, низинную, плоскую степь выпадает 500 мм осадков в год, к западу, это количество уменьшается. Низкий уровень влажности, умеренный климат, и соответственно большая разница между дневной и ночной температурой воздуха, находят отражение в растительности региона.

Северо-западная Ла-Пампа является частью региона Пампа-Умеда, смежного с провинцией Буэнос-Айрес. Близость региона Куйо заметна на западе, где находится невысокая горная цепь высотой 600 метров.

В провинции всего две крупных реки: Рио-Колорадо («Красная Река») на границе с провинцией Рио-Негро, и Рио-Саладо («Солёная Река»), пересекающая провинцию. Уровень воды в Рио-Саладо снижается, так как вода её притоков в провинции Мендоса используется для орошения.

История 

Испанские конкистадоры, числившие данный регион в своей «сфере влияния» на основании буквы и духа Тордесильясского договора от 7 июня 1494 года, пришли сюда из пределов Вице-королевства Перу. Испанец Эрнандарьяс считается первым исследователем, который достиг нынешней Ла-Пампы в 1604 году. Позднее — в 1662 году — эти края были обследованы Херонимо-Луисом де Кабрера. Постоянные испанские поселения в регионе стали появляться лишь с XVIII столетия. 16 марта 1774 г. здесь был основан «Fuerte San Juan Nepomuceno» (наречённый в честь известного чешского святого Ян Непомуцкого, канонизированного в 1729 г.). В 1779 г. Лопес де Осорнио (López de Osornio) основал поселение с ещё более длинным названием — «Nuestra Señora de la Purísima Concepción de los Indios Pampas». 11 июня 1789 г. был основан «Fuerte Aguanda». В XVIII веке в процесс колонизации региона включились гаучо (la Nación Gaucha) — потомки гуанчей, переселившихся в 1724 - 1730 годах с Канарских островов в район Монтевидео.

Упорное сопротивление местных индейских племён приостановило экспансию уже независимой Аргентины в правление Хуана Росаса и не прекращалось вплоть до Покорения пустыни (Conquista del Desierto, Campana del Desierto) генералом Хулио Рока в 1879 году. После этого территория была поделена между офицерами и были основаны первые поселения.  - писал швед Артур Лундквист.

В 1884 году была создана Территорио-Насьональ-де-Ла-Пампа-Сентраль, включавшая в себя провинцию Рио-Негро, части других прилегающих провинций и насчитывавшая всего около 25 000 жителей. В 1915 году численность населения составляла уже 110 000 человек. В 1945 году территорию разделили, в 1951 году Ла-Пампа стала провинцией, на основании Закона № 14037, принятого Конгрессом и подписанного президентом Хуаном Пероном. 

В июле 1952 года была принята новая конституция Аргентины, и провинцию переименовали в честь безвременно почившей супруги президента Эвы Перон: Provincia Eva Perón. Но уже в 1955 году, после свержения Хуана Перона, Ла-Пампе, Чако, а также другим провинциям вернули их прежние названия.

9 июня 1956 г. в столице Ла-Пампы, городе Санта-Роса произошёл мятеж в поддержку экс-президента Перона. 10 июня выступление перонистов было подавлено.

Несмотря на сельский уклад жизни, население Ла-Пампы является одним из самых образованных в Аргентине. Один видный местный журналист, редактор ежедневной газеты «Эль-Арена» Рауль Д’Атри, получил народное признание за свои журналистские расследования, проводимые порой с большим риском для себя и «Эль-Арены».

Административно-территориальное деление 

Провинция разделена на 22 департамента ().

Экономика 
Экономика Ла-Пампы оценивалась в 3,2 миллиарда долларов США в 2006 году, или 10 500 долларов США на душу населения (почти на 20 % выше среднего показателя по стране).

Сельское хозяйство составляет четверть от экономики Ла-Пампы. Самой значительной, распространённой по всей провинции, отраслью является разведение крупного рогатого скота с поголовьем в 3 632 684 голов (2002). Поголовье в других отраслях животноводства насчитывает 202 428 овец, 140 498 коз и 64 118 свиней.

На северо-востоке, на более плодородных землях, также имеет важное значение выращивание пшеницы (10 % от национального производства), подсолнечника (13 % от НП), кукурузы, люцерны, ячменя и других зерновых.

Имеется также молочная промышленность (выработано 300 центнеров продукции) и 25 заводов по производству сыра, развито пчеловодство, добыча соли из соляных бассейнов.

В Ла-Пампе мало предприятий в сфере промышленности, строительства или добычи полезных ископаемых, поэтому две трети экономики провинции составляет сфера услуг. Однако туризм является неразвитой отраслью в этой сфере. Туристы посещают Санта-Росу, Национальный Парк Лиуэ-Калель, Парке-Луро Провинсьяль Ресерве или останавливаются в одном из множества эстансияс, часть из которых предназначены для агротуризма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный (правительственный) сайт 
 Управление по туризму провинции 
 Universidad Nacional de La Pampa 
 Путеводитель по Ла-Пампе 
 Карта Ла-Пампы и её департаментов (устарела)

Провинции Аргентины

История Аргентины